Le terme métros peut être :
 Le pluriel du chemin de fer nommé métropolitain ;
 Le nom donné a la population d'origine métropolitaine dans la France d'outre-mer.